Руле́тка (від  — «коліщатко») — термін, що має кілька значень:
 Рулетка — інструмент для вимірювання довжини.
 Рулетка — азартна гра:
 Американська рулетка — різновид азартної гри рулетка.
 Європейська рулетка — різновид азартної гри рулетка.
 Російська рулетка — азартна та потенційно смертельна гра з револьвером.